Študij mednarodnih odnosov je prvostopenjski univerzitetni študijski program, ki poteka na Fakulteti za družbene vede in traja 4 leta. Strokovni naslov diplomanta se glasi: diplomant oz. diplomantka mednarodnih odnosov (UN). 

Študij združuje:
 zunanjo politiko in diplomacijo;
 mednarodno pravo;
 mednarodno politično ekonomijo in mednarodne ekonomske odnose;
 mednarodne organizacije, vključno z Evropsko unijo;
 vrsto problemskih področij, s katerimi se srečujemo v mednarodni skupnosti: razvojne probleme, varstvo človekovih pravic in narodnih manjšin, urejanje svetovnega gospodarstva, zagotavljanje mednarodne varnosti in upravljanje mednarodnih konfliktov;
 regionalno dimenzijo: poglobljen študij evropskega integriranja in drugih regionalnih organizacij ter problemov.

Za študij mednarodnih odnosov je značilna interdisciplinarnost, metodološko-analitičen pristop, učenje pogajalskih in retoričnih veščin ter jasnega in strokovnega izražanja v slovenskem in še vsaj dveh tujih jezikih. Diplomanti mednarodnih odnosov se zaposlujejo v najrazličnejših ustanovah, in sicer v javnem in zasebnem sektorju, v Sloveniji in po svetu, zaposlujejo se na področju zunanjih zadev, evropskih integracij, na ekonomsko-poslovnem področju, v vladnem sektorju, tako univerzalnih kot regionalnih organizacijah, v nevladnem sektorju, v novinarstvu in na področju odnosov z javnostmi, v političnih strankah in tudi v znanstveno-raziskovalnih institucijah v Sloveniji in v tujini.

Viri
 Uradna stran študija mednarodnih odnosov - O študiju 
 Fakulteta za družbene vede - Prvostopenjski univerzitetni študijski program mednarodnih odnosov

Zunanje povezave 
 Uradna stran študija mednarodnih odnosov

Politologija